A Casa (título Original, La Casa Muda) é um filme de terror do Uruguai. Foi rodado em apenas quatro dias, e teve um orçamento de US$ 6 mil.
lançado em 2010 e dirigido por Gustavo Hernández. O filme é inspirado em fatos reais que ocorreram na década de 1940. Um filme de baixo orçamento originalmente destinado para o público local, que alcançou sucesso em vários importantes festivais de cinema internacionais, como o Festival de Cinema de Cannes (onde foi exibido na Quinzena do Diretor). No 2011 Sundance Film Festival, Chris Kentis e Laura Lau apresentou um remake em língua Inglês, intitulado Casa do Silêncio, estrelado por Elizabeth Olsen.

Sinopse
Laura (Florencia Colucci) e seu pai Wilson (Gustavo Alonso) chegam a uma casa de campo numa área remota, a fim de repará-la uma vez que o seu proprietário (Abel Tripaldi) irá em breve colocar a casa à venda. Eles vão passar à noite lá, a fim de iniciar as reparações na manhã seguinte. Tudo parece ir bem até Laura ouvir um som que vem do exterior, e que fica cada vez mais alto no andar superior da casa. Wilson vai para cima para ver o que está acontecendo, enquanto ela permanece lá em baixo sozinha à espera de seu pai para vir para baixo. 

O enredo é baseado numa história verídica que ocorreu em 1940, numa pequena vila no Uruguai. La Casa muda centra-se nos últimos 78 minutos, segundo a segundo: como Laura tenta sair da casa sem ferimentos, e descobre o segredo que esconde.

Elenco

Filmes do Uruguai de 2011
Filmes de terror da década de 2010
Filmes de suspense do Uruguai
Filmes em língua espanhola
Filmes distribuídos pela PlayArte